Валентин Николаевич Юрин — советский военный деятель, полковник. Командовал испытательной частью, которая отправляла в космос Юрия Гагарина.

Биография 
Родился 4 ноября 1922 году в селе Коробчино.

В Вооруженные силы пришел в 1940 году.

В 1941 году окончил Одесское училище артиллерии. В этом же году назначен командиром взвода запасного артиллерийского полка. Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 года. На войну пришёл начальником разведки дивизиона минометного полка. Воевал на Волховском, Калининском, Северо-Западном, 1-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском и 3-м Украинском фронтах. Победу в 1945 году встречал командиром дивизиона минометной бригады.

В Ракетные войска пришёл осенью 1950 года.

После окончания Военной командной артиллерийской академии в 1960 году Юрин поступил на службу на космодром Байконур командиром 32-й военно-испытательной части. Эта часть занималась подготовкой и отправкой в космос Юрия Гагарина. Под командованием полковника Юрина в космос выходили Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валентина Терешкова, Валерий Быковский и другие космонавты.

В октябре 1961 года назначен заместителем начальника Киевского танкового училища им. М. В. Фрунзе, а в апреле 1965 заместителем командира ракетной дивизии в г. Луцк. С ноября 1970 года назначен заместителем начальника Серпуховского высшего военного командного училища. После увольнения с военной службы работал начальником музея при училище.

Член КПСС.

Умер в Серпухове в 2004 году. Похоронен на городском кладбище.

Награды 
Награжден в 1943 году — Орденом Красного Знамени, в 1956 году — Орденом Красной Звезды, в 1961 году — Орденом Ленина; в 1975 году — Орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, Орденом Народной республики Болгарии «9 сентября 1944 года» III степени, в 1985 и 1944 годах соответственно — Орденами Отечественной войны I и II степени.

Примечания

Литература 
 Глазами очевидцев. Воспоминания ветеранов Байконура. Выпуск 3. М., «Космо», 1997.
 Герчик Константин Васильевич Байконур — память сердца: сборник подготовлен советом ветеранов Космодрома Байконур. — М.: Терра, 2001. — ISBN 5-273-00172-2
 Кузнецов М. И. Байконур. Королев. Янгель — Воронеж : ИПФ «Воронеж», 1997. — ISBN 5-89981-117-X

Ссылки 
 Словарь РВСН. Энциклопедия Минобороны СССР

Полковники (СССР)